Slovo šablona, zdrobněle šablonka, není jednoznačné a může označovat více různých předmětů :

obecný význam
 hovorové synonymum pro vzor či předlohu (prototyp, model)

v písmomalířství, užité grafice a technickém kreslení
 šablona (písmo) – pomůcka pro ruční grafickou tvorbu písma – může se jednat o malbu, nástřik barvy, technické kreslení tuší apod.

ve stavebnictví 
 střešní šablona (vláknocementová, plechová, břidlicová) - plochý, nejčastěji čtvercový díl skládané střešní krytiny, podobně jako střešní taška či šindel

v technice a průmyslové výrobě
 pomůcka resp. mechanická předloha pro hromadnou průmyslovou výrobu více kusů stejného předmětu, např.
 šablona (střih) – synonymum pro krejčovskou pomůcku zvanou střih což je krejčovská šablona
 šablona (slévárenství) – průmyslová pomůcka pro hromadné odlévaní předmětů z kovu v průmyslovém odvětví zvaném slévárenství
 šablona (programování) – nástroj pro obecné programování (zejména v jazyce C++ a D)
 v transformaci dat
 Extensible Stylesheet Language Transformations – předloha pro změnu dat XML

jiný význam

 šablona na české Wikipedii

 označení pro stereotypní, nedovtipné, netvůrčí mechanicky opakované jednání – označení může mít hanlivý či pejorativní smysl
 šablonovité jednání, chování, myšlení apod. (myšlenkový, mechanický stereotyp)